Boardwalk, terme anglais pour promenade en planches, peut se référer à :

Arts et divertissements 
 , film américain de 1979 ;
 Boardwalk, propriété la plus chère du jeu de plateau Monopoly ;
 Boardwalk Empire, série télévisée américaine diffusée de 2010 à 2014.

Entreprises 
 , entreprise pétrolière basée à Houston ;
 Boardwalk Records, label de musique américain fondé en 1980 ;

Toponyme 
 , boîte de nuit à Manchester, au Royaume-Uni ;
 , parc d'attractions à Grand Prairie ;
 Boardwalk Hall, salle omnisports à Atlantic City ;
 Boardwalk Hotel & Casino, ancien casino de Las Vegas ;
 Disney's BoardWalk Resort, complexe hôtelier du Disneyland de Floride ;
  (en anglais : Riegelmann Boardwalk), aussi appelée The Boardwalk, promenade à Coney Island ;
 Santa Cruz Beach Boardwalk, parc d'attractions à Santa Cruz.

Sports 
  (1889 - 1977), joueur de baseball américain ;
 Boardwalk Bowl, match de football annuel américain.